La Douce Folie des bidasses est un  documentaire réalisé par David Dessites, sorti en 2005.

Synopsis 
Phil, Jean Guy et Luis expliquent la carrière des Charlots de 1966 à 1971. Le documentaire parle de leurs chansons et de leurs deux premiers films.

Fiche technique 
 Titre : La Douce Folie des bidasses
 Réalisation : David Dessites
 Musique : Les Charlots
 Production Exécutive : Dreamlight Entertainment
 Coordination de Production : Flore Cosquer
 Directeur d'edition DVD : Jean-Pierre Vasseur
 Pays d'origine : 
 Format : couleur (Eastmancolor) - son mono - 35 mm
 Durée : 45 minutes
 Date de sortie :  : 2005 uniquement dans le DVD Les Bidasses en folie

Distribution 
 Les Charlots
 Gérard Filipelli : Phil
 Luis Rego : Luis
 Jean-Guy Fechner : Jean Guy
 Gérard Blanc
 Claude Zidi
 Gérard Rinaldi : Gérard
 Jean Sarrus : Jean

Liens externes 

Film documentaire français
Film français sorti en 2005
Film sorti directement en vidéo
Les Charlots
Film documentaire sur un groupe musical